Уорд, Джон (1866—1934) — английский профсоюзный, политический и военный деятель.
 Уорд, Джон Квинси Адамс (1830—1910) — американский скульптор.
 Уорд, Джон Клайв (1924—2000) — британско-австралийский физик-теоретик.
 Уорд, Джон Гатри (1909—1991) — британский дипломат.